Lied steht für:

 Lied, ein Sammelbegriff für kleinere, knapp gegliederte gesungene Kompositionen aus Musik und Liedtext
 Lied, in der Literatur eine epische Dichtung, siehe Epos
 Lied Bluff, Hügel im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika
 Lied-Gletscher, Gletscher auf der Insel Heard im Indischen Ozean
 Mount Lied, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Lied ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Lied (1916–2014), norwegischer Wirtschaftsmanager und Politiker
 Konrad Lied (1893–1957), deutscher Politiker 

LIED steht für:
 LIED, ICAO-Code des Militärflugplatzes Decimomannu auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien

Siehe auch:

 Lieder
 Lid
 Lidth
 Lead
 Liet
 Lieth (Begriffsklärung)